Chevrillon est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 André Chevrillon (1864-1957) fut un écrivain français ;
 Benjamin Chevrillon, dit Benjamin Antier, (1787-1870), fut un dramaturge français ; 
 Claire Chevrillon (1907-2011), était une résistante française, fille d'André ;
 Hedwige Chevrillon est une journaliste de radio et de télévision ;
 Olivier Chevrillon (1929-2013), fut un haut fonctionnaire et journaliste français.

Toponyme 

 Lac Chevrillon, un plan d'eau douce traversé par la rivière Chibougamau, dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.

Patronyme français